Maheshpur – gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu w strefie Narajani w dystrykcie Bara
 Maheshpur – gaun wikas samiti we wschodniej części Nepalu w strefie Meći w dystrykcie Jhapa